Sânpaul peut désigner différentes localités de Roumanie.

Communes 
 Sânpaul, dans le județ de Cluj.
 Sânpaul, dans le județ de Mureș.

Villages 
 Sânpaul, dans la commune de Șofronea, județ d'Arad.
 Sânpaul, dans la commune de Mărtiniș, județ de Harghita.